Валенти́н Его́ров:
 Егоров, Валентин Васильевич (1910—2001) — советский почвовед, профессор.
 Егоров, Валентин Гаврилович (1936—2013) — советский футболист и тренер.
 Егоров, Валентин Иванович (1924—1980) — советский экономист-нефтяник.
 Егоров, Валентин Михайлович (1937—1999) — советский хоккеист, тренер.
 Егоров, Валентин Петрович (род. 1947) — советский футболист; казахстанский тренер.